Det finns flera personer med namnet Anders Andersson eller Anders Anderson:

Politiker 
Anders Andersson i Skäringby (död 1835), riksdagsman i bondeståndet 
Anders Andersson i Gollbo (1749–1809), svensk riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Bofasterud (1759–1827), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Gränsbo (1759–1830), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Öna den äldre (1760–1820),riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Skyrsta (1764–1828), riksdagsman i bondeståndet 
Anders Andersson i Gränby (1764–1843), riksdagsman i bondeståndet 
Anders Andersson i Roknäs (1765–1845), riksdagsman i bondeståndet 
Anders Andersson i Skavestad (1769–1824), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Östby (1771–1832), riksdagsman i bondeståndet 
Anders Andersson i Björkö (1774–1834), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Fågelsrum (1777–1865), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Ränka (1779–1833), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Grästorp (1780–1839), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Solvestad (1780–1844), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Ännesta (1780–1852), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Varneby (1785–1841), svensk riksdagsman i bondeståndet 
Anders Andersson i Valla-Sörgården (1786–1871), riksdagsman och vice talman i bondeståndet
Anders Andersson i Hyvlinge (1786–1872), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Hyppinge (1787–1872), riksdagsman i bondeståndet 
Anders Andersson i Stora Berga (1791–1851), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Öna den yngre (1798–1867), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Vässlingby (1809–1851), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Klådde (1809–1866), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Perstorp (1810–1863), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Björkhyttan (1814–1893), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Greby (1820–1894), riksdagsman i bondeståndet
Anders Andersson i Källtorp (1820–1894), hemmansägare och riksdagsman
Anders Andersson i Smedbyn (1823–1886), riksdagsman
Anders Andersson i Nyckelby (1825–1892), riksdagsman
Anders Andersson i Intagan (1825–1908), riksdagsman
Anders Andersson i Torp (1826–1899), riksdagsman
Anders Andersson i Backgården (1842–1913), hemmansägare och riksdagsman
Anders Andersson i Hakarp (1834–1924), hemmansägare och riksdagsman
Anders Andersson i Lund (1844–1910) lantbrukare och riksdagsman
Anders Andersson i Olsbenning (1859–1930), riksdagsman
Anders Andersson i Markaryd (1871–1961), socialdemokratisk riksdagsman
Anders Andersson i Råstock (1874–1940), socialdemokratisk riksdagsman, riksgäldsfullmäktig
Anders Andersson (politiker, 1878–1944), socialdemokratisk riksdagsman
Anders Andersson (moderat) (1928–1989), moderat riksdagsman
Anders Andersson (kristdemokrat) (född 1955), politiker

Näringslivet 
Anders Andersson (affärsman) (1859-1929) svensk affärsman och företagsgrundare

Kultur 
Anders Gustaf Anderson (1780-1830), miniatyrmålare
Anders Anderson (läkare) (1822-1892) läkare och skald
Anders Andersson (skådespelare) (född 1952)
Anders Andersson (född 1954), sångare
Anders Andersson (komiker) (född 1972), aktiv i bland annat Varanteatern

Idrott  
Anders Anderson (skytt) (1875-1945), pistolskytt för Sverige i OS 1920
Anders "Acka" Andersson (1937-1989), ishockeyspelare
Anders Andersson (fotbollsspelare) (född 1974)

Övrigt 
Anders Andersson (tre rutor av Slestad), häradshövding, ca 1400-tal
Anders Gustav Anderson (1872–1926), "Big Gust" - känd för sin längd och styrka
Anders Andersson (ingenjör) (1898–1993), stadsingenjör
Anders Andersson (journalist), född 1945, chefredaktör